ВМИ — аббревиатура. Может означать:

 Винницкий медицинский институт
 Внутриматочная инсеминация
 Вологодский молочный институт